Ярок:
 Ярок, ж., юж. — овраг (яруга), росточь, глубокая водороина; крутобокая лощина.

Топоним

Россия 
 Ярок — остров в Якутии.
 Ярок — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Ярок — село в Мичуринском районе Тамбовской области.

Украина 
 Ярок — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Ярок — село в Ужгородском районе Закарпатской области.